«Холивар. История Рунета» — российский документальный мини-сериал Андрея Лошака, вышедший осенью 2019 года на телеканале «Настоящее время». 7 серий состоят из повествования Лошака на фоне архивных съёмок и фрагментов большого количества взятых создателем интервью у интернет-деятелей и некоторых сторонников государственного регулирования интернета. Сериал доступен для просмотра на YouTube-канале «Настоящего времени».

Создание 

Слово «холивар» — термин сетевого жаргона, транслитерация англоязычного выражения holy war, дословно «священная война». Согласно Викисловарю, термин означает «бесконечные прения непримиримых оппонентов», характерные для множества дискуссионных площадок в интернете.

Сериал создавался для имеющего небольшой охват пражского телеканала «Настоящее время», поэтому Лошак сразу договорился, что все эпизоды будут доступны для зрителей на YouTube. Ряд интервью был записан в Европе, Израиле и США. Из тех, кто отказался давать интервью, автор отмечал Павла Дурова, Аркадия Воложа, Андрея Андреева, Игоря Ашманова и Александра Мамута. Некоторые записанные интервью вообще не были использованы в сериале, например, с создателями «Масяни» Олегом Куваевым и «Лепрозория» Йованом Савовичем, исполнительным директором «Викимедиа РУ» Станиславом Козловским. Часть интервью вышли отдельными видеороликами на YouTube-канале «Настоящего времени»: с Олегом Куваевым, Кристиной Потупчик и группой IC3PEAK, чьё видео превратилось в запись разгона концерта правоохранительными органами. «Настоящее время» организовало на своём сайте для сериала медиапроект со структурой, отличающейся от остальных страниц сайта. Импортированные с YouTube видеоролики эпизодов вмонтированы в стилизованные под устаревший программный интерфейс интерактивные страницы. Вышедшие на телеканале эпизоды были укорочены в сравнении с теми, что выложены на YouTube. Ещё до премьеры Лошак сказал в одном из интервью, что сознательно не стал рассматривать тему Инстаграма, потому что это невыполнимо в рамках поставленных задач.

Эпизоды

Интервьюируемые 
 Ниже перечислены лица, у которых Лошак взял интервью для сериала. Архивные и не попавшие в сериал интервью не включены.

 Джоэл Шац, хиппи и IT-предприниматель
 Андрей Колесников, инженер и бывший технический директор «Совам телепорт»
 Алексей Солдатов, учёный и бывший глава ВЦ Курчатовского института
 Леонид Егошин, программист и соавтор ДЕМОС
 Алексей Руднев, программист и соавтор ДЕМОС
 Роман Лейбов, филолог и пионер рунета
 Алексей Андреев, писатель и пионер рунета
 Максим Мошков, программист и создатель Библиотеки Мошкова
 Дмитрий Вернер, профессор астрофизики и создатель сайта anekdot.ru
 Герман Клименко, IT-предприниматель
 Артемий Лебедев, веб-дизайнер
 Дмитрий Ицкович, предприниматель и пионер рунета
 Леонид Делицын, программист и пионер рунета
 Арсен Ревазов, писатель и пионер рунет-рекламы
 Емельян Захаров, предприниматель и сооснователь Cityline
 Георгий Шуппе, предприниматель и бывший президент Cityline
 Егор Лавров, предприниматель и сооснователь сайта fuck.ru
 Сергей Минаев, писатель и пользователь fuck.ru
 Глеб Павловский, журналист и политтехнолог
 Марина Литвинович, политтехнолог и бывшая сотрудница ФЭП
 Галина Тимченко, журналистка и бывший главный редактор Lenta.ru
 Дмитрий Белинский, веб-дизайнер и сооснователь fuck.ru
 Степан Ерёмин, программист и владелец сайта padonki.org
 Сергей Лысаков, глава ВЦ ИБФМ РАН и сооснователь «Рамблер»
 Сергей Васильев, предприниматель и бывший совладелец «Рамблер»
 Юрий Мильнер, IT-предприниматель и бывший совладелец Mail.ru Group
 Елена Колмановская, бывший главный редактор «Яндекса»
 Олег Радзинский, инвестиционный банкир и бывший совладелец «Рамблер»
 Леонид Богуславский, IT-предприниматель
 Михаил Рогальский, создатель auto.ru
 Алексей Кривенков, создатель Mail.ru
 Дмитрий Гришин, IT-предприниматель и председатель совета директоров Mail.ru Group
 Игорь Мацанюк, IT-предприниматель и председатель совета директоров Game Insight
 Сергей Жуков, музыкант группы «Руки Вверх!» и бывший IT-предприниматель
 Альберт Попков, программист и основатель odnoklassniki.ru
 Лев Левиев, инвестор и сооснователь «ВКонтакте»
 Георгий Лобушкин, бывший пресс-секретарь «ВКонтакте»
 Николай Кононов, писатель и автор книги «Код Дурова»
 Брэд Фицпатрик, программист и основатель LiveJournal
 Пётр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведёрок»
 Алексей Навальный, оппозиционный политик и блогер
 Григорий Асмолов, учёный и основатель сайтов по борьбе с природными катастрофами
 Анна Барне, волонтёр
 Кристина Потупчик, медиаменеджер
 Даниил Бейлинсон, сооснователь движения «ОВД-Инфо»
 Ольга Романова, журналистка и основатель движения «Русь сидящая»
 Алексей Полихович, редактор «ОВД-Инфо»
 Константин Малофеев, предприниматель и основатель «Лиги безопасного интернета»
 , руководитель проекта «Роскомсвобода»
 Андрей Луговой, депутат Госдумы и соавтор закона о блокировке экстремистских сайтов
 Андрей Клишас, сенатор и соавтор закона о «суверенном интернете»
 Григорий Пащенко, руководитель движения «Кибердружина»
 Сергей Большаков, координатор движения «Кибердружина»
 Виталий Беспалов, журналист и бывший сотрудник «Агентства интернет-исследований»
 Светлана Савчук, активистка и бывший сотрудник «Агентства интернет-исследований»
 Евгений Зубарев, генеральный директор РИА ФАН
 Илья Варламов, блогер
 Лев Гершензон, программист и бывший глава Яндекс.Новости
 Иван Колпаков, журналист и бывший сотрудник Lenta.ru
 Светлана Рейтер, журналистка и бывший сотрудник Lenta.ru
 Александр Плющев, журналист
 Давид Хомак, основатель энциклопедии «Луркоморье»
 Елена Климова, основатель паблика «Дети-404»
 Вадим Тюменцев, блогер и бывший политический заключённый
 Рома Жёлудь, ютубер
 Юрий Дегтярёв, медиаменеджер и основатель «Спасибо, Ева!»
 Илья Прусикин, ютубер и музыкант группы Little Big
 Руслан Усачев, ютубер
 Big Russian Boss, ютубер и музыкант
 Антон Курильчик, продюсер
 Леонид Парфёнов, журналист и ютубер
 Николай Соболев, ютубер
 Николай Костылев, музыкант группы IC3PEAK
 Анастасия Креслина, вокалистка группы IC3PEAK
 Дмитрий Думик, программист и IT-предприниматель
 Андрей Дороничев, директор по продуктам Google

Реакция 
Каждый из эпизодов посмотрели на YouTube сотни тысяч человек. Сообщество «Хабр» предложило серию своих дополнений. Распространёнными претензиями зрителей к автору стали отсутствие упоминания значимых в 1990-е сетевых технологий, в частности, «Фидонета», и культовых сайтов 2000-х. Многие зрители отмечают выраженный политический уклон повествования (что в целом соответствует вещательной политике канала «Настоящее время»). Публицисты рассматривают сериал как историю «превращения рунета от свободного горизонтального инфопространства в вертикализованную структуру, которую государство сегодня пытается использовать для продвижения собственной повестки дня». В декабре 2019 года сериал стал лауреатом премии «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший научно-популярный, просветительский фильм».

Примечания

Ссылки 
 Плейлист сериала на YouTube-канале «Настоящего времени»
 Лихачёв Н. Война никогда не заканчивается. Почему стоит посмотреть сериал «Холивар» Андрея Лошака. TJ
 Никитин А. «Эта власть смертна, а интернет бессмертен»: Андрей Лошак — о фильме «Холивар». Афиша Daily

Документальные сериалы
Телесериалы России, запущенные в 2019 году
Интернет в России
История Интернета
Фильмы Андрея Лошака